Елизабета Хабзбуршка (око 1436—1505) је била пољска краљица.

Биографија 

Елизабета Хабзбуршка је рођена 1435, 1436. или 1437. године у Бечу, као ћерка Албрехта II, војводе аустријског и Елизабете Луксембуршке.
Унука је Жигмунда, цара Светог римског царства.

Удала се 10. марта 1454. године за Казимира IV који је имао титуле: гроф Јагелон, Велики кнез литвански и краљ пољски.

Након што је 1457. године њен брат Ладислав V Постхумни умро без наследника, Елизабета и њена породица су почели да полажу права на престо Бохемије и Угарске, што им је и пошло за руком када је њен најстарији син дошао на престо обе монархије.

Умрла је 30. августа 1505. године у Кракову, Пољска.

Потомци 

Чак 4 њена сина су постали краљеви, због чега су је и називали мајка Јагелонаца или мајка краљева.
Елизабета и Казимир IV су имали следећу децу:
 Владислав (1456—1516), познатији као Владислав II Јагелонац, краљ Бохемије (од 1471.) и Угарске (од 1490.)
 Јадвига (1457—1502)
 свети Казимир (1458—1484)
 Јан I Олбрахт (1459–1501), краљ Пољске 1492.–1501.
 Александар (1461–1506), краљ Пољске 1501.–1505.
 Софија (1464—1512)
 Елизабета (1465-66)
 Жигмунд Пољски (1467—1548), краљ Пољске 1506.–1548.
 Фредерик (1468—1503)
 Елизабета II (1472-1480)
 Ана (1476—1503)
 Барбара (1478—1534)
 Елизабета III (1482-1517)

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1436.
Умрли 1505.
Бечлије
Династија Хабзбург
Краљеви Пољске
Династија Јагелон
Велики кнежеви Литваније